Küsthardt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Küsthardt der Ältere (1830–1900), deutscher Bildhauer in Göttingen Vater der Söhne → Helfried, Georg, Albert, Erwin und Friedrich d. J.
 Helfried Küsthardt (1862–1950), deutscher Architekt, Bildhauer und Kunstgewerbler in Hildesheim Vater des → 
 Heinz Küsthardt (* 1896), deutscher Bildhauer und Maler
 Georg Küsthardt (1863–1903), deutscher Bildhauer in Hannover
 Albert Küsthardt (1865–1901), deutscher Bildhauer, Zeichner und Schriftsteller 
 Gertrud Küsthardt-Langenhan (* 1877), deutsche Bildhauerin und Malerin, verheiratet in 1. Ehe mit Albert Küsthardt, in 2. Ehe mit dessen Halbbruder Franz Küsthardt 
 Erwin Küsthardt (1867–1901), deutscher Maler
 Friedrich Küsthardt der Jüngere (1870–1905), deutscher Bildhauer und Schauspieler

 Karl Küsthardt (1865–1949), deutscher Dermoplastiker